Автодо́р:
 Российские автомобильные дороги («Автодор») — государственная компания.
 Автодор — существовавшее в СССР в 1927—1935 годах «Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог».
 «Автодор» — российский баскетбольный клуб из Саратова.
 «Автодор» — российский футбольный клуб из Владикавказа.
 «Автодор» — российский мини-футбольный клуб из Смоленска.

См. также 
 «Автодор-Метар» — российский женский волейбольный клуб из Челябинска.
 Росавтодор — федеральное дорожное агентство.